Sancho III Wielki (zm. 1035) – król Nawarry od ok. 1000, hrabia Aragonii
 Sancho III Upragniony (ok. 1134-1158) – król Kastylii od 1157